Madone steht für:

 Madone, Gemeinde in Italien
 Madone (2748 m), Berg zwischen Italien und der Schweiz bei Bosco/Gurin, siehe Batnall
 Madone (Cerentino) (2477 m), Gipfel bei Cerentino, Kanton Tessin, Schweiz
 Madone (Maggia) (2018 m), Gipfel bei Maggia, Kanton Tessin
 Madone (Mergoscia) (2051 m), Gipfel über Locarno bei Mergoscia, Kanton Tessin
 Il Madone (2756 m), Gipfel bei Airolo, Kanton Tessin
 Marienbildnis